Сергей Глотов:
 Глотов, Сергей Александрович (род. 1959) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ нескольких созывов.
 Глотов, Сергей Иосифович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 14 ноября 1916 (посмертно).